Ше́квиц или Ше́кецы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Кубшюц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

История 
Впервые упоминается в 1400 году под наименованием Czakewicz.

С 1936 по 1950 года входила в состав коммуны Зориц. С 1950 года входит в современную коммуну Кубшюц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования.
 Czakewicz, Czakewiczinne, 1400
 Czackewitz, 1419
 Scheckwitz, 1562

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 57 человек (из них — 57 серболужичан (100 %)).

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Каменный дорожный указатель, 19 век (№ 09301182)
 Амбар и остатки хозяйственных построек бывшей усадьбы, Scheckwitz 1, первая половина 19 века (№ 09279086)
 Жилой дом с конюшней и хозяйственными постройками, Scheckwitz 2, вторая половина 18 века (№ 09253685)
 Жилой дом с конюшней и хозяйственными постройками, Scheckwitz 4, 1884 год (№ 09251899)
 Каменные стены бывшей фермы, Scheckwitz 6, 1860 год (№ 09251898)

Примечания

Ссылки 
 Scheckwitz/ Šekecy, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Кубшюц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области